Muzyka poważna – muzyka wywodząca się z tradycji klasycznych.
 Muzyka poważna – 2. album studyjny polskiego duetu hip-hopowego Pezet/Noon.

Przypisy